Sitio de Albarracín puede referirse a:

 Sitio de Albarracín (1220)
 Sitio de Albarracín (1284)